Puchar Europy w skeletonie 2022/2023 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się 18 listopada 2022 r. w norweskim Lillehammer, a zakończył się 17 lutego 2023 r. w austriackim Igls.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Europy w skeletonie
2022 w skeletonie
2023 w skeletonie
2022 w Norwegii
2022 w Austrii
2023 na Łotwie
2023 w Austrii